Sinclair steht für:

 Sinclair Broadcast Group, US-amerikanischer Medienkonzern
 Sinclair Research, britisches Computerunternehmen sowie dessen Produkte, unter anderem:
 die Computer Sinclair ZX80, Sinclair ZX81, Sinclair ZX Spectrum und Sinclair QL
 das Elektromobil Sinclair C5
 Sinclair Oil, US-amerikanisches Unternehmen der Erdölwirtschaft
 Sinclair-Scott Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sinclair-Haus in Bad Homburg vor der Höhe, von der Altana-Kulturstiftung getragenes Ausstellungshaus für Moderne Kunst
 Geisterjäger John Sinclair, eine deutsche Romanserie die im Bastei-Verlag erscheint
 den Markennamen Sinclair des ehemaligen britischen Automobilherstellers Clift & Co.
zu Personen mit dem Familiennamen Sinclair siehe Sinclair (Familienname)

Pseudonyme:
 Sinclair, Pseudonym von Peter Weiss (1916–1982), deutscher Schriftsteller, Maler und Grafiker
 Sinclair, Künstlername von Mathieu Blanc-Francard (* 1970), französischer Sänger
 Emil Sinclair, Pseudonym von Hermann Hesse (1877–1962), deutschsprachiger Schriftsteller, Dichter und Maler
 Jo Sinclair, Pseudonym von Ruth Seid (1913–1995), US-amerikanische Autorin
 Titanic Sinclair, Pseudonym von Corey Michael Mixter (* 1987), US-amerikanischer Webvideoproduzent und Singer-Songwriter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sinclair (Idaho)
 Sinclair (Illinois)
 Sinclair (Iowa)
 Sinclair (Maine)
 Sinclair (West Virginia)
 Sinclair (Wyoming)
 Sinclair City (Texas)
 Sinclair Crossroads (South Carolina)
 Sinclair Farms (Virginia)
 Sinclair Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Sinclair Island, diverse Inseln
 St. Clair
 Sainclair
 Saint-Clair
 Sinclar